Mazamas heißen
 Spießhirsche – eine Gattung der Hirsche
 The Mazamas – eine im US-Bundesstaat Oregon beheimatete Bergsteigerorganisation